Ui (plant) (Allium cepa), een plant uit de lookfamilie die wordt toegepast als groente
Ui (bouwkunst), een soort bekroning van een kerktoren
een type bevolkingspiramide 
Ui (band), een Amerikaanse post-rockband

UI kan verwijzen naar:
Universele instantiatie uit de predicatenlogica
User interface, zie Gebruikersomgeving